Карата́ш — многозначный термин:

Топоним 
 Караташ — город и район в турецком иле Адана.
 Караташ — кишлак в афганской провинции Бадахшан.
 Караташ — горный хребет на Южном Урале.
 Караташ — горный хребет на Алтае.
 Караташ — гора Северо-Чуйского хребта на Алтае.
 Караташ — гора Ануйского хребта на Алтае.
 Караташ — гора Семинского хребта на Алтае.
 Караташ — гора хребта Мажиган на Алтае.
 Караташ (приток Куюма) — река на Алтае.
 Караташ (приток Полыша) — река на Алтае.

Фамилия 
 Караташ, Алиджан (род. 1991) — турецкий кёрлингист.
 Караташ, Владимир Михайлович (1926—2017) — член ОУН, боец УПА, участник Кенгирского восстания.
 Караташ, Дурсун (1952—2008) — основатель и руководитель Революционной народно-освободительной партии-фронта (Турция).